Vera Icon (1592), schilderij uit 1592 van een anonieme schilder
Vera Icon (17e eeuw), schilder uit de 17e eeuw van een anonieme schilder
Vera Icon (Van Eyck), schilderij van ron 1440 van Jan van Eyck